Die Akademie des Herrn Klecks bzw. Akademia pana Kleksa steht für:

 Die Akademie des Meisters Klex, Kinderbuch von Jan Brzechwa (1946)
 Die Akademie des Herrn Klecks (Film), Film von Krzysztof Gradowski (1984)